El Campionat de Catalunya d'escacs de 2013 fou un torneig d'escacs que es va disputar del 4 i l'11 de maig de 2013 a les instal·lacions de la Federació Catalana d'Escacs, per decidir el campió absolut de Catalunya de 2013. El torneig fou jugat pel sistema d'eliminatòries amb 16 jugadors, al millor de dues partides a ritme tradicional i desempats a partides d'escacs actius de 15 minuts i ràpides de 3 minuts més increment.

Els jugador que tenien dret a participar eren els campions de cada delegació territorial, el subcampió de Barcelona, el campió juvenil (que renuncià), la campiona femenina, el dos primers classificats de l'anterior edició, els tres primers classificats del Circuit anterior i els jugadors de més Elo. El campió fou el cubà nacionalitzat espanyol Orelvis Pérez Mitjans i d'aquesta forma obtingué el dret a participar en el Campionat d'Espanya d'escacs.

Resultats 
Els resultats del campionat foren:

Referències

Enllaços externs 
 Web de la Federació Catalana d'Escacs

Competicions d'escacs del 2013
2013